

Toponyme 
 Manderscheid, ville allemande de l'arrondissement de Bernkastel-Wittlich, Rhénanie-Palatinat ;
 Manderscheid, commune allemande de l'arrondissement d'Eifel-Bitburg-Prüm, Rhénanie-Palatinat.

Patronyme 
 Jean de Manderscheid (1538-1592), prince-évêque de Strasbourg ;
 Roger Manderscheid, auteur luxembourgeois.

Homonymie de toponyme